Darwin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Darwin
 Charles Robert Darwin
 Sarah C. Darwin
 Steven P. Darwin